Monique Adamczak e Storm Sanders erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare

Alicja Rosolska e Abigail Spears hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Mihaela Buzărnescu e Heather Watson con il punteggio di 6–3, 7–65.

Teste di serie 

  Ljudmyla Kičenok /  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Nadija Kičenok /  Anastasia Rodionova (primo turno)

 Alicja Rosolska /  Abigail Spears (campionesse)
 Chan Hao-ching /  Laura Robson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nature Valley Open 2018